Пласетас има више значења:

 Пласетас
 Пласетас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пласетас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пласетас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пласетас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику